Чунг — фамилия. Известные носители:
 Чунг, Сесилия (род. 1980) — гонконгская актриса и певица.
 Чунг, Стивен (род. 1935) — известный экономист, представитель современного направления Новая институциональная теория.